Zdzisław Sosnowski (1924–2018) – polski piłkarz grający na pozycji bramkarza
 Zdzisław Sosnowski (ur. 1947) – polski filmowiec